KOK steht für:

 Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart
 Kombiniertes orales Kontrazeptivum, siehe Antibabypille
 Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel
 Kreisbahn Osterode-Kreiensen, siehe Bahnstrecke Osterode–Kreiensen
 Kriminaloberkommissar
 Flughafen Kokkola-Pietarsaari (IATA-Code) in Finnland

Kok steht für:
 Kok (Fluss), Fluss in Thailand
 Kok, japanische Volumeneinheit, siehe Koku
 Nationale Sammlungspartei (Finnland) (Kokoomus), finnische Partei

Kok ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Kok (* 1947), niederländische Schwimmerin
 Alexander Kok (1926–2015), südafrikanisch-britischer Cellist
 Bessel Kok (* 1941), niederländischer Geschäftsmann und Schachorganisator
 Femke Kok (* 2000), niederländische Eisschnellläuferin
 Frans de Kok (1924–2011), niederländischer Musiker und Unternehmer
 Frans Kok (1924–2015), niederländischer Fußballspieler
 Irene de Kok (* 1965), niederländische Judoka
 J. E. F. De Kok (Johannes Egbert Frederik de Kok; 1882–1940), niederländischer Manager
 James Kok (1902–1976), rumänischer Musiker
 Jan Kok (1889–1958), niederländischer Fußballspieler
 Johannes Antonius de Kok (* 1930), niederländischer Geistlicher, Weihbischof in Utrecht

 Marinus Kok (1916–1999), niederländischer Erzbischof
 Martin Kok (1967–2016), niederländischer Krimineller, Website-Kolumnist und Kriminalreporter
 Mary Kok (* 1940), niederländische Schwimmerin
 Melanie Kok (* 1983), kanadische Ruderin
 Mimi Kok (1934–2014), niederländische Schauspielerin
 Pieter Daniel Francois Kok (* 1944), namibisch-südafrikanischer Botaniker
 Philippe J. R. Kok, belgischer Zoologe
 Ralph Kok (* 1967), niederländischer Tennisspieler
 Theodorus Cornelis Louis Kok (1906–1999), niederländischer Schachkomponist
 Tom Kok (* 1957), niederländischer Politiker
 Vincent Kok (* 1965), chinesischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Wim Kok (1938–2018), niederländischer Politiker

kok steht für:
 Konkani (ISO-639-3-Code), Sprache in Goa

Siehe auch:
 Cock
 Coq
 Kapitein Kok
 Kock

Abkürzung